Clan (von schottisch-gälisch clann „Kinder“) oder eingedeutscht Klan steht für:

 Clan, in der Ethnologie ein größerer Familienverband
 schottischer Clan, große Familienverbände in Schottland
 Clan (E-Sport), Gruppe verbündeter Computerspieler

Namen:
 Clan (Maumont), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Maumont
 Clan (Fernsehserie), belgische Serie (2015)
 Klan (Rockband), ehemalige polnische Jazzrockband (1969–1971)
 Klan (Fernsehserie), älteste polnische Seifenoper (ab 1997)
 Klan (Duo), deutsches Indiepop-Duo (ab 2016)
 TV Klan, albanischer Fernsehsender (ab 1997)
 Der Klan, frühere deutsche Hip-Hop-Gruppe, siehe Italo Reno & Germany

Clan oder Klan ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Clan (1566–1616), deutscher Jurist und Hamburger Bürgermeister
 Ulrich Klan (* 1953), deutscher Musiker, Komponist, Autor und Anarchist

Siehe auch:
 Clan-Kriminalität (organisierte Kriminalität in Deutschland und Schweden)
 Liste der schottischen Clans (Clan-Namen)
 Clansystem der Somali (Somalia, Afrika)
 Ku-Klux-Klan (rassistischer US-Geheimbund)

 Clans (Begriffsklärung)
 Clane (irische Stadt)
 Klahn – Klann – Glan (Begriffsklärungen)

Abkürzung